Widdum ist der Ortsname von

 Widdum (Sigmarszell), Ortsteil der Gemeinde Sigmarszell, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Widdum (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Widum
 Wittum